Scott Wells kan henvise til flere:

 Scott Wells (amerikansk fodbold-spiller)
 Scott Wells (danser)
 Scott Wells (tryllekunstner)
 Scott Wells (digital portrætkunstner)
 Scott Wells (skuespiller) (flere)